Pallottinerkirche steht für:
 Pallottinerkirche St. Johannes der Täufer (Freising)
 Pallottinerkirche (Limburg)